Эскадренный миноносец «Уеллес» () — американский эсминец типа Gleaves.

Заложен на верфи Seattle Tacoma Shipbuilding, Сиэтл 27 сентября 1941 года. Спущен 7 сентября 1942 года, вступил в строй 16 августа 1943 года.

Выведен в резерв 4 февраля 1946 года. Из ВМС США исключён 1 марта 1968 года.

Продан 9 июня 1969 года фирме «Union Minerals and Alloy Corp.» в Нью-Йорк и разобран на слом.

Ссылки 
 
 

Эскадренные миноносцы типа «Гливс»